Mayflower
Pacto do Mayflower

Localidades
Mayflower (Arkansas)
Ou ainda;
Mayflower Village

Desambiguação